Witnica ist der Name dreier Orte in Polen:
 Witnica (Rzgów), Gemeinde Rzgów, Powiat Konin, in der Woiwodschaft Großpolen
 Witnica in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Vietz, Kreis Landsberg/Warthe)
 Witnica (Moryń) in der Gemeinde Moryń, Powiat Gryfino, Woiwodschaft Westpommern (ehemals Vietnitz, Kreis Königsberg/Neumark)